5502 Brashear – asteroide
Brashear – comune del Missouri, Stati Uniti
Cratere Brashear (disambigua)